Franz Stadlin ist der Name folgender Personen:
* 
 Franz Ludwig Stadlin (1658–1740), Schweizer Ordensgeistlicher und Uhrmacher